Un Israël est le nom en français de deux partis ou alliances politiques israéliennes distinctes :
 Un Israël, parti politique éphémère n'ayant vécu qu'un an.
 Un Israël, alliance politique de gauche pour les élections législatives israéliennes de 1999.